Der Interwetten German Darts Grand Prix 2023 ist ein Ranglistenturnier im Dartsport und wird vom 8. bis zum 10. April 2023 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es ist das vierte Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Austragungsort wird dabei zum vierten Mal das Zenith in München sein.

Der Titelverteidiger ist Luke Humphries.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 20. Februar 2023
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 11. Februar 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 11. Februar 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 10. März 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 12. Februar 2023

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Damon Heta
  Rob Cross
  Dave Chisnall
  Nathan Aspinall
  Michael Smith
  Dirk van Duijvenbode
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Danny Noppert
  Gerwyn Price
  Martin Schindler
  Jonny Clayton
  Josh Rock
  Dimitri Van den Bergh
  José de Sousa

Tour Card Qualifier
  Andrew Gilding
  Simon Whitlock
  Robert Owen
  Jim Williams
  Mario Vandenbogaerde
  Jeffrey de Zwaan
  Chris Dobey
  Ross Smith
  Keane Barry
  Jules van Dongen
  Ian White
  Cameron Menzies
  Scott Waites
  Steve Beaton
  Tony Martinez
  Matt Campbell
  Callan Rydz
  Vincent van der Voort

  Adam Warner
  Lee Evans
  Brendan Dolan
  Raymond van Barneveld
  Daryl Gurney
  Alan Soutar

Associate Qualifier
  Andy Boulton
  Berry van Peer

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

Host Nation Qualifier
  Dragutin Horvat
  Liam Maendl-Lawrance

Nordic & Baltic Qualifier
  Oskar Lukasiak

East Europe Qualifier
  Tytus Kanik

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum werden der TV-Sender Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
European Darts Tour 2023
Dartwettbewerb in München